Märkische Schweiz bezeichnet:

 Märkische Schweiz, eine Landschaft in Brandenburg
 Amt Märkische Schweiz, ein Amt in Brandenburg
 Naturpark Märkische Schweiz, ein Naturpark in Brandenburg